In 1902/03 werd het achtste Voetbalkampioenschap van Hamburg-Altona gespeeld, dat georganiseerd werd door de voetbalbond van Hamburg-Altona. Altonaer FC 1893 werd kampioen en plaatste zich zo voor de allereerste eindronde om de Duitse landstitel. Na een 8-1-overwinning op Magdeburger FC Viktoria 1896 verloor de club in de halve finale met 6-3 van latere kampioen VfB Leipzig.

FC Hohenzollern Altona kwam er pas in de terugronde bij.

Eindstand

Externe links
 Euroleagues
 fussball-historie

Voetbalkampioenschap van Hamburg-Altona

Duits competitievoetbal 1902/03